Gard poate însemna:
un departament francez
alt nume pentru râul francez Gardon
construcție de lemn, de metal, de zidărie etc. care împrejmuiește o curte, un teren, o grădină